Municipio de Shields puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shields (condado de Lake, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Shields (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.